Friedrich Wilhelm von Hessen ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Wilhelm von Hessen (1790–1876), niederländischer, preußischer und hessischer General
 Friedrich Wilhelm von Hessen (1820–1884), Titular-Landgraf
 Friedrich Wilhelm von Hessen (1854–1888), Titular-Landgraf
 Friedrich Wilhelm von Hessen (1893–1916), Prinz